Dit is een lijst met afleveringen van de Amerikaanse televisieserie The A-Team. De serie telt 5 seizoenen en in totaal 98 afleveringen.

Seizoen 1

Seizoen 2

Seizoen 3

Seizoen 4

Seizoen 5 

A-Team, The, Lijst van afleveringen van